Sens heißen folgende geographische Objekte in Frankreich:
 Sens, Stadt im Département Yonne, Hauptstadt des Arrondissements Sens
 Sens-Beaujeu, Gemeinde im Département Cher
 Sens-de-Bretagne, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Sens-sur-Seille, Gemeinde im Département Saône-et-Loire

Sens ist der Familienname folgender Personen:
 Bastian Sens (* 1985), deutscher Autor, Unternehmer und Vortragsredner
 Eberhard Sens (* 1944), deutscher Sozialwissenschaftler und Redakteur
 Erk Sens-Gorius (* 1946), deutscher Florettfechter
 Martina Sens (* 1964), deutsche Autorin
 Matthias Sens (* 1944), deutscher evangelischer Theologe und Regionalbischof
 Max Sens (1906–1962), deutscher Politiker
 Michael Sens (* 1963), deutscher Kabarettist
 Milena Sens (* 1999), brasilianische Kugelstoßerin
 Olivier Sens (* 1965), französischer Jazzmusiker
 Otto Sens (1898–1970), deutscher Gestapomitarbeiter, SS-Führer und Leiter des Einsatzkommandos 1 in Polen
 Robert Sens (* 1977), deutscher Ruderer 

SENS steht als Abkürzung für:
 Stiftung Entsorgung Schweiz 
 Strategies for Engineered Negligible Senescence, Strategien zur Heilung des menschlichen Alterns
 SENS (Social Entrepreneurship Schweiz) 

Siehe auch:
 Sans
 Sense
 Senz
 Grafschaft Sens
 Erzbistum Sens

Abkürzung